Мешко или Мечислав () — славянское мужское имя, которое носили несколько польских королей и князей.

Имя 
 Мешко (1223/1227—1241/1242) — силезский княжич.
 Мешко I (ок. 935—992) — первый исторически достоверный польский князь, представитель династии Пястов, сын Земомысла, внук Лешека. 
 Мешко I Плясоногий (ок. 1131/1146—1211) — князь Силезский, князь Рацибужский с 1173 года, князь Опольский с 1202 года.
 Мешко I Цешинский (1252/1256—1314/1315) — князь Ратиборский и Тешинский, представитель Силезской линии Пястов.
 Мешко II (990—1034) — король Польши, сын Болеслава Храброго и Эмнильды, дочери лужицкого князя Добромира.
 Мешко II Опольский (ок. 1220—1246) — князь опольско-рацибужский и калишский, представитель Силезской линии Пястов.
 Мешко III (1126/27—1202) — князь великопольский, представитель династии Пястов.
 Мешко Болеславич (1069—1089) — польский принц из династии Пястов, предположительно с 1086 по 1089 князь Краковский.
 Мешко Казимирович (1045—1065) — предположительно, князь Куявии с 1058 года из династии Пястов.
 Мешко Калишский (1160/1165—1193) — князь Калиша в 1191—1193.
 Мешко Мешкович (ум. после 992) — князь из династии Пястов, сын Мешко I и Оды.

Фамилия 
 Мешко, Нина Константиновна (1917—2008) — советский и российский хормейстер.
 Мешко, Оксана Яковлевна (1905—1991) — советский диссидент, в конце 1970-х годов фактическая руководительница Украинской Хельсинкской группы.
 Мешко, Татьяна Александровна (род. 1949) — российская журналистка, писатель.

См. также 
 Мешков
 Мешок (значения)